The Beyoncé Experience — второй концертный тур американской R'n'B певицы Бейонсе, прошедший в 2007 году в поддержку её второго студийного альбома B'Day (2006).

Сет-лист 
 (Królowa Bee Fanfara intro)
 «Crazy in Love» / «Crazy» (Gnarls Barkley song)
 «Freakum Dress»
 «Green Light» / Costume change Band jam
 «Baby Boy» / «Murder She Wrote»
 «Beautiful Liar»
 «Naughty Girl»
 «Me, Myself and I» Costume change (Bumble Bee intro)
 (Dangerously Intro) → «Dangerously in Love 2»/«He Loves Me»
 «Flaws And All» Costume change (Pink Panther Intro)
 «Destiny's Child Medley»: Independent Women Part I" / «Bootylicious» / «No No No Part 2» / «Bug A Boo» / «Bills, Bills, Bills» / «Cater 2 U» / «Say My Name» / «Jumpin' Jumpin'» / «Soldier» / «Survivor»
 «Speechless» Costume change (Cell Block Tango intro)
 «Ring the Alarm»
 «Suga mama»
 «Upgrade U»
 «'03 Bonnie & Clyde»
 «Check on It»
 «Déjà vu» Costume change
 «Get Me Bodied» Costume change (Welcome to Hollywood video intro)
 «Diamonds Are a Girl’s Best Friends/Dreamgirls»
 «Listen»
 «Irreplaceable»

Даты концертов 

Фестивали и другие музыкальные мероприятия
 A Концерт является частью фестиваля Essence Music Festival.

Кассовые сборы

Примечания 

Турне Бейонсе
Концертные туры 2007 года